Vidice kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Vidice (ort i Tjeckien, Mellersta Böhmen), 
 Vidice (ort i Tjeckien, Plzeň), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar